El término Puente San Miguel puede referirse a:

España 
 Puente de San Miguel (Isuela): puente construido en 1912 situado en la antigua carretera de Huesca a Sabiñánigo en Aragón (España).
 Puente San Miguel (Reocín): localidad del municipio Reocín en Cantabria (España).
 Puente de San Miguel (Arcos de la Frontera): puente construido en 1920 en Arcos de la Frontera (España).

Bélgica 
 Puente de San Miguel (Gante): puente de arco de piedra construido entre 1905 y 1509 sobre el río Lys, en la ciudad de Gante (Bélgica).